Jaskinie Longmen – zespół buddyjskich świątyń skalnych w prowincji Henan w Chinach
 Longmen Shan – góry w Chinach, w prowincji Syczuan
 Foyan Qingyuan (Longmen Qingyuan) – chiński mistrz chan z frakcji yangqi szkoły linji
 Longmen – powiat w Chinach, w prowincji Guangdong, w prefekturze miejskiej Huizhou
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Zhejiang, w prefekturze miejskiej Hangzhou, na terytorium miasta na prawach powiatu Fuyang
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Fujian, w prefekturze miejskiej Quanzhou, w powiecie Anxi
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Jiangxi, w prefekturze miejskiej Ji’an, w powiecie Yongxin
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Henan, w prefekturze miejskiej Luoyang, w dzielnicy Luolong
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Hunan, w prefekturze miejskiej Yueyang, w powiecie Pingjiang
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Guangdong, w prefekturze miejskiej Zhanjiang, na terytorium miasta na prawach powiatu Leizhou
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w regionie autonomicznym Kuangsi, w prefekturze miejskiej Qinzhou, w powiecie Pubei
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Hajnan, w powiecie Ding’an
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w mieście wydzielonym Chongqing, w powiecie Liangping
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Mianyang, w dzielnicy Fucheng
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Nanchong, w dzielnicy Gaoping
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Shaanxi, w prefekturze miejskiej Weinan, na terytorium miasta na prawach powiatu Hancheng
 Longmen – gmina miejska w Chinach, w prowincji Gansu, w prefekturze miejskiej Dingxi, w powiecie Lintao
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Ziyang, w powiecie Lezhi
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Ya’an, w powiecie Lushan
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Liangshan, w powiecie Meigu
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Syczuan, w prefekturze miejskiej Leshan, na terytorium miasta na prawach powiatu Emeishan
 Longmen – gmina w Chinach, w regionie autonomicznym Kuangsi, w prefekturze miejskiej Chongzuo, w powiecie Daxin
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Anhui, w prefekturze miejskiej Huangshan, w dzielnicy Huangshan
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze miejskiej Baoding, w powiecie Laishui
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Qinghai, w prefekturze autonomicznej Haixi, w powiecie Tianjun
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Gansu, w prefekturze miejskiej Pingliang, w powiecie Lingtai
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Zhejiang, w prefekturze miejskiej Lishui, w powiecie Yunhe
 Longmen – gmina w Chinach, w prowincji Junnan, w prefekturze autonomicznej Dali, w powiecie Yongping
 Longmen – osiedle w Chinach, w prowincji Fujian, w prefekturze miejskiej Longyan, w dzielnicy Xinluo
 Longmen – osiedle w Chinach, w prowincji Jilin, w prefekturze autonomicznej Yanbian, na terytorium miasta na prawach powiatu Longjing
 Longmen – osiedle w Chinach, w prowincji Szantung, w prefekturze miejskiej Dezhou, w powiecie Pingyuan